Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта — образовательное учреждение спортивной направленности, Москва. С 1992 года генеральным директором школы являлся Ренат Лайшев, заслуженный тренер России, доктор педагогических наук, профессор, депутат Московской городской Думы VI созыва, по состоянию на 2022 год директор — Д. В. Кузнецов.

Этапы становления 

 Школа основана 28 сентября 1970 года первым чемпионом мира по самбо Давидом Львовичем Рудманом (1943—2022). На базе школы № 113 города Москвы состоялась первая тренировка.
 11 ноября 1970 года на общем собрании занимающихся в спортивной секции было принято единогласное решение о названии школы — «Самбо-70».
 В мае 1971 года «Самбо-70» переехала в новое помещение по ул. Островитянова, дом 23, корпус 5.
 В 1973 году школа получила статус детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) № 2 Черемушкинского района Москвы.
 В 1974 году состоялось открытие первого спецкласса в школе № 930 Москвы.
 В 1975 году школа приобретает статус СДЮСШОР № 2 «Самбо-70».
 13 августа 1976 года состоялся переезд в здание по ул. Новаторов, дом 40 (5-й этаж), и открытие спецшколы № 8 со спортивным уклоном.
 В 1977 год состоялся первый выпуск спецкласса по борьбе самбо. Среди выпускников был и будущий генеральный директор Центра образования «Самбо-70» Р. А. Лайшев.
 8 августа 1978 года в 8-м микрорайоне Теплого Стана Черемушкинского района Москвы был выделен земельный участок под строительство общеобразовательной школы со спортивным уклоном, а уже через 5 лет, 9 августа 1983 года, был подписан акт приёмки школы.
 В 1983 году школа переехала в собственное здание на ул. Академика Виноградова, дом 4Б.
 20 января 1992 года директором «Самбо-70» становится Р. А. Лайшев.
 С 29 января 1992 года школа именуется как СДЮСШОР № 32 «Самбо-70», а с 10 июня 1992 года — Учебно-спортивный комплекс «Самбо-70».
 С 3 марта 2000 по 2013 год школа носит название Центр образования «Самбо-70».
 13 ноября 2012 год — распоряжение Москомспорта о реорганизации и присоединении к «Самбо-70» шести спортивных школ ЮЗАО г. Москвы. Завершение этого процесса состоялось 13 июля 2013 года. Теперь школа носит название Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр спорта и образования «Самбо-70» Департамента физической культуры и спорта города Москвы.
 13 марта 2013 года президент Российской Федерации Владимир Путин на территории школы (ул. Академика Виноградова, 4Б) открыл современный спортивный комплекс.
На «старой» площадке (адрес изменился с ул. Островитянова, 23, корп. 5 на ул. Академика Арцимовича, 13) продолжает работать Клуб «Самбо-70», основанный в 1970 году Рудманом Д. Л.
 Новую школу «Самбо-70» откроют в III квартале 2021 года. Общеобразовательная школа со спортивным уклоном будет также адаптирована для углубленного изучения гуманитарных и точных наук. Здесь разместят библиотеку и медиатеку, актовые и спортивные залы, а также два бассейна с длиной дорожек 25 и 10 метров. «Учебное заведение рассчитано на 1125 учеников. В распоряжении учащихся будут просторные, хорошо оборудованные классы, где они, помимо прочего, смогут изучать иностранные языки, кулинарию, информатику, основы обработки дерева и металла», — сказал Андрей Бочкарёв, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Здание возводят в поселении Сосенское на улице Василия Ощепкова.

Отделение «Хрустальный» 
Детско-юношеская спортивная школа № 37 была открыта в районе Коньково в Москве на ледовом катке «Хрустальный» в ноябре 2003 года с отделением «Фигурное катание на коньках». В первом же сезоне на «Хрустальном» была создана группа парного катания во главе с Владимиром Захаровым, со «Стадиона Юных пионеров» перешла со своей группой танцев на льду Ксения Румянцева, из ДЮСШ «Русь» со своими учениками пришла Анастасия Бурнова. Были открыты группы спортивного совершенствования, а затем и группы высшего спортивного мастерства. В 2008 году со своей группой из ДЮСШ № 8 перешла тренер одиночного фигурного катания Этери Тутберидзе. В 2008 году за успешные результаты, показанные спортсменами школы, ей был присвоен первый в Москве статус специализированной школы олимпийского резерва по фигурному катанию. В группе Этери Тутберидзе занимались олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, олимпийские чемпионки в командных соревнованиях Юлия Липницкая и Камила Валиева, чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка Европы Алёна Косторная, чемпион Грузии Морис Квителашвили, чемпионы мира среди юниоров Александра Трусова и Алексей Ерохов, чемпионка юниорского Гран-при Полина Цурская. Также в группе занимались Полина Шелепень, Элизабет Турсынбаева, Серафима Саханович, Сергей Воронов, Адьян Питкеев, Дарья Паненкова. В группе тренера Анны Царёвой занималась победительница Кубка России Анна Погорилая.

На данный момент в отделении «Хрустальный» тренируются по двум видам фигурного катания: одиночное катание (мужчины и женщины) и танцы на льду. В отделении работают 15 штатных тренеров-преподавателей. Начальник отделения — Александр Филатов. В отделении работают восемь тренерских составов во главе с тренерами Этери Тутберидзе, Анной Царёвой, Анастасией Бурновой, Екатериной Волобуевой, Оксаной Булычёвой, Ольгой Волобуевой, Наталией Марьянски и Анастасией Кабановой. На 2018 год количество учеников школы составляло 800 человек. В школе ученики разделены на две группы. Первая — оздоровительная, к которой относятся порядка 550 детей разных возрастов, вторая — спортивная, в ней сейчас состоит 184 ученика. В оздоровительных секциях дети тренируются четыре раза в неделю, в спортивных — ежедневно по два раза. Конкурс в спортивную группу — 15 человек на место. С 1 сентября 2022 года ледовый дворец «Хрустальный» входит в состав государственного бюджетного учреждения «Московская академия фигурного катания на коньках».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ЦСиО «Самбо-70»
 ДЮС Клуб «Самбо-70»
 Стивен Сигал: MMA развиваются благодаря «Самбо-70» — Sportbox.ru
 
 
 

Детско-юношеские спортивные школы Москвы
Самбо
Спортивные клубы Москвы
Спортивные школы, основанные в 1970 году
Образование в Москве
Появились в 1970 году в России